est un double album live du groupe américain de rock Jerry Garcia Band,  mené par Jerry Garcia des Grateful Dead, publié le .

Cet album reprend les titres joués et enregistrés par le Jerry Garcia Band à l' de San Francisco (Californie), le  ainsi que , un titre joué le  au  de Berkeley (Californie).

De  à , et donc pour cet opus, le groupe se compose de Jerry Garcia à la guitare et au chant, Keith Godchaux aux claviers, Donna Jean Godchaux au chant, John Kahn à la basse et Ron Tutt à la batterie.

Un autre album, , sera également enregistré par cette formation.

Lors de ce concert, Jerry Garcia joue sur une guitare Travis Bean.

Liste des titres

Crédits

Membres du groupe 
 Jerry Garcia : guitare, chant
 Donna Jean Godchaux : chant, chœurs
 Keith Godchaux : claviers, chœurs
 John Kahn : basse
 Ron Tutt : batterie, chœurs

Équipes technique et production 
 Production : Jerry Garcia
 Producteur délégué : Deborah Koons Garcia
 Mastering : Jeffrey Norman
 Enregistrement : Betty Cantor-Jackson
 Coordination : Cassidy Law
 Photographie : Ed Perlstein

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Album live sorti en 2001
Album de rock américain
Album de blues rock
Album publié par Arista Records
Double album
2001 en musique